Amuza – australijska firma produkująca limuzyny.

Założona w maju 1993 roku firma Venture Australia Pty Ltd. utworzyła filię IDT Pty Ltd., która w lipcu 1996 roku rozpoczęła produkcję przedłużonych limuzyn. W kwietniu 1997 roku firma przyjęła nazwę Amuza Motors. W 2002 roku zadebiutowała limuzyna Grand Chaffeur. W grudniu 2003 roku został pokazany prototyp coupé Sports Car.

Bibliografia 
 Samochody świata 2005 ISSN 1234-8198

Australijscy producenci samochodów
Marki samochodów